

События

Январь 

 1 января 
 Получение независимости Брунеем.
 В СССР начат широкомасштабный экономический эксперимент. Предприятия трёх республиканских и двух союзных министерств были переведены в порядке эксперимента на хозрасчётные отношения, должны были самостоятельно формировать планы, фонды развития производства и заработной платы.
 5 января — Ричард Столлман начал разработку GNU.
 7 января — Бруней вступил в АСЕАН.
 10 января
 США и Ватикан установили полноценные дипломатические отношения.
 Катастрофа Ту-134 под Софией.
 17 января — в Стокгольме открывается конференция по разоружению с участием 35 государств.
 18 января
 Взрыв на угольной шахте в Омута, остров Кюсю, Япония. Погибло 83 человека.
 В Бейруте боевиками из проиранской группировки застрелен президент Американского университета Малколм Керр.
 19 января
 Организация Исламская конференция проголосовала за восстановление членства Египта (исключён после заключения в Кэмп-Дэвиде соглашения с Израилем и США).
 США частично отменили торговые санкции против Польши.
 23 января — в Ватикане подписан Договор о мире и дружбе между Аргентиной и Чили, завершивший пограничный спор между этими странами вокруг территорий на Огненной Земле.
 24 января — в продажу поступил первый Apple Macintosh.
 28 января — Катастрофа Ан-24 в Ижевске.

Февраль 
 3 февраля — 10-й старт (STS-41B) по программе Спейс Шаттл. 4-й полёт шаттла Челленджер. Экипаж — Вэнс Бранд, Роберт Гибсон, Брюс МакКэндлесс, Рональд МакНэйр, Роберт Стюарт. Первые испытания летающего кресла.
 6 февраля — в Ливане президент Жмайель вводит комендантский час в связи с тем, что в Западный Бейрут были введены вооружённые формирования друзов и мусульман-шиитов.
 7 февраля — президент США Рейган отдаёт распоряжение американским морским пехотинцам покинуть Бейрут (26 февраля город покидают последние военнослужащие США).
 8 февраля
 Старт космического корабля Союз Т-10, приземление 11 апреля 1984 года. Экипаж старта — Кизим Л. Д., Соловьёв В. А. и Атьков О. Ю., приземление 2 октября 1984 года.
 Открытие XIV Зимних Олимпийских игр в Сараево, Югославия (до 19 февраля).
 9 февраля — смерть Генерального Секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
 11 февраля — иракская авиация начинает бомбардировки мирных объектов на территории Ирана.
 13 февраля — после смерти Юрия Владимировича Андропова новым Генеральным секретарём ЦК КПСС стал Константин Черненко.
 14 февраля — британские фигуристы Джейн Торвилл и Кристофер Дин получили 12 оценок 6,0 баллов за танец Болеро на Зимних Олимпийских играх. Они получили золотую медаль по танцам на льду.
 26 февраля — морская пехота США выведена из Бейрута, Ливан.
 27 февраля — Ирак объявляет о блокаде главного иранского нефтяного терминала на острове Харк и угрожает обстрелом нефтеналивных танкеров, которые стоят там под погрузкой.
 29 февраля — премьер-министр Канады Пьер Трюдо объявил о своей предстоящей отставке.

Март 
 1 марта — совместная анголо-южноафриканская наблюдательная комиссия приступает к контролю над выводом южноафриканских вооружённых формирований из Южной Анголы.
 4 марта — прошли выборы в Верховный Совет СССР.
 5 марта
 Иран обвиняет Ирак в использовании химического оружия; 30 марта ООН осудило его использование.
 Премьер-министр Индии Индира Ганди утвердила план операции «Голубая Звезда» по очистке от вооружённых сепаратистов храма Харимандир Сахиб, главной святыни сикхов.
 6 марта — началась забастовка британских шахтёров, продолжавшаяся год.
 7 марта — польские студенты устраивают сидячую забастовку в колледже Станислава Сташека в Миетне, требуя вновь установить распятия в аудиториях.
 12 марта — в Женеве начинает работу конференция по урегулированию положения в Ливане (до 20 марта).
 14 марта — председатель Шинн Фейн Джерри Адамс и 3 других были серьёзно ранены во время вооружённого нападения, организованного лоялистской группировкой.
 16 марта — резидент ЦРУ в Бейруте Уильям Фрэнсис Бакли похищен группировкой «Исламский Джихад» и позже умер в плену.
 16 марта — президент Народной Республики Мозамбик Самора Машел и премьер-министр Южно-Африканской Республики Питер Бота подписали Соглашение Нкомати о ненападении и добрососедстве.
 21 марта — В Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок».
 22 марта — воспитатели детского сада «МакМартин» в городке Манхэттен Бич, Калифорния, обвинены в проведении сатанинских обрядов с детьми (позже обвинения были сняты как полностью необоснованные).
 23 марта — впервые в истории Пакистана, один человек возглавил 2 провинции. Это произошло после того как генерал Рахимуддин Хан стал временным губернатором Синда.
 27 марта — в Вест-энде состоялась премьера нового рок-мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Звёздный Экспресс».

Апрель 
 3 апреля
 Запуск советского космического аппарата Союз Т-11, приземление 2 октября 1984 года. Экипаж старта — Малышев Ю. В., Стрекалов Г. М. и первый индийский космонавт Ракеш Шарма, приземление 11 апреля 1984 года.
 Индийский штат Пенджаб объявлен «зоной возможных беспорядков» (5 апреля правительство разрешает проведение арестов без судебного постановления).
 В результате военного переворота в Гвинее был свергнут премьер-министр Луи Лансана.
 4 апреля — президент США Рональд Рейган призвал к международному запрещению химического оружия.
 6 апреля — 11-й старт (STS-41C) по программе Спейс Шаттл. 5-й полёт шаттла Челленджер. Экипаж — Роберт Криппен, Фрэнсис Скоби, Терри Харт, Джордж Нелсон, Джеймс ван Хофтен.
 9 апреля — 56-я церемония вручения кинопремии Оскар, лучшим фильмом стал Язык нежности.
 11 апреля — приземление корабля Союз Т-10. Экипаж посадки — Малышев Ю. В., Стрекалов Г. М. и первый индийский космонавт Ракеш Шарма.
 12 апреля — палестинские террористы захватили израильский автобус с заложниками. Израильский спецназ взял автобус штурмом и освободил заложников (погиб 1 заложник и 2 террориста). Позже выяснилось, что 2 террориста были убиты уже после обезоруживания, что привело к скандалу.
 13 апреля — Индия начала операцию Мегхдут, в результате которой большая часть ледника Сячен в Кашмире перешла под индийский контроль.
 17 апреля — В Лондоне во время антиливийской демонстрации внезапным обстрелом из окна посольства Ливии смертельно ранена констебль Ивонн Флетчер. (22 апреля Великобритания разрывает дипломатические отношения с Ливией)
 20 апреля
 В ФРГ проходят демонстрации протеста против размещения в Западной Европе американских ракет.
 Над Охотским морем потерпел катастрофу советский бомбардировщик Ту-142, погибли все 8 членов экипажа.
 26 апреля — новым правителем Малайзии стал Султан Искандар, султан Джохора.
 29 апреля — в Судане введено чрезвычайное положение.
 30 апреля — Афганская война: в ходе крупной операции в Панджшерском ущелье попал в засаду и понёс тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка.

Май 
 5 мая — на конкурсе Евровидение в Люксембурге победила шведская поп-группа Herreys с песней Diggi-Loo, Diggi-Ley.
 8 мая
 Советский Союз объявил о своём бойкоте летней Олимпиады 1984 в Лос-Анджелесе, США.
 В здании Национальной Ассамблеи Квебека, Канада, Денис Лортье убил 3 госслужащих.
 10 мая — Международный суд в Гааге выносит решение о том, что США должны прекратить блокаду морских портов Никарагуа.
 11 мая — противостояние Земли и Марса.
 12 мая — открылась Всемирная выставка в Новом Орлеане, США.
 22 мая — «Делийская шестёрка» в совместной декларации, подписанной главами Аргентины, Греции, Индии, Мексики, Танзании, Швеции, — обратилась к ядерным державам с призывом к отказу от испытаний ядерного оружия, снижению уровня его производства и сокращению накопленных арсеналов, к предотвращению термоядерной войны и гонки вооружений в космосе.
 24 мая
 Палата представителей конгресса США голосует за продолжение военной помощи Сальвадору, но за прекращение аналогичной помощи никарагуанским «контрас».
 Ирано-иракская война: иранские военные самолёты совершают налёт на нефтеналивные танкеры у побережья Саудовской Аравии (27 мая для отражения атак иранской авиации США направляют в Саудовскую Аравию ПЗРК «Стингер»).
 25 мая — Катастрофа Ту-134 в Донецке.

Июнь 
 3 июня — торнадо разрушил город Барневельд, Висконсин, США. Погибло 9 человек, ранено ок. 200.
 5 июня — индийское правительство начало войсковую операцию «Голубая звезда», в ходе которой был штурмом взят Золотой Храм в Амритсаре, святыня сикхов, погибло ок. 500 человек (11 июня в знак протеста против штурма начинается мятеж сикхских солдат на восьми военных базах).
 6 июня — советский программист Алексей Пажитнов представил компьютерную игру Тетрис.
 9 июня — несколько смерчей силой до F4 по шкале Фуджиты пронеслись по Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областям. Есть жертвы.
 15 июня — Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».
 22 июня — первый полёт осуществила британская авиакомпания Virgin Atlantic Airways.
 24 июня — В финале Кубка СССР по футболу московское «Динамо» одержало победу над ленинградским «Зенитом» в дополнительное время со счётом 2:0.
 27 июня — в финале чемпионата Европы по футболу 1984 Франция победила Испанию со счётом 2:0.
 28 июня — американский серийный убийца Ричард Рамирес совершил своё первое подтверждённое убийство.
 28 июня — новым премьер-министром Канады стал Джон Напьер Тёрнер.
 29 июня — открыт Минский метрополитен.

Июль 
 5 июля — бывший министр транспорта Нигерии Умару Дикко, бежавший из страны после военного переворота, найден без сознания в дипломатической почте в лондонском аэропорту Стэнстед (12 июля из Великобритании высланы два нигерийских дипломата).
 9 июля — молния подожгла Йоркский собор.
 14 июля — на парламентских выборах в Новой Зеландии премьер-министр Роберт Малдун потерпел сокрушительное поражение от лейбористов во главе с Дэвидом Лонги.
 17 июля — старт космического корабля Союз Т-12, приземление 29 июля 1984 года. Экипаж старта и посадки — Джанибеков В. А., Савицкая С. Е. и Волк И. П..
 25 июля — первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».
 28 июля — открытие XXIII Летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, Калифорния, США (до 12 августа).

Август 
 4 августа
 Африканская республика Верхняя Вольта изменила название на Буркина-Фасо.
 Жестокие столкновения между представителями тамильской и сингальской общин в Шри-Ланке.
 Катастрофа Ан-12 под Навабшахом.
 11 августа — во время проверки микрофона перед радиообращением президент США Рональд Рейган в шутку произнёс: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут.».
 13 августа — Ливия и Марокко создают федеративное государство.
 15 августа — начало партизанской войны курдов в юго-восточных провинциях Турции.
 21 августа — в Маниле 500 тыс. человек вышли на демонстрацию протеста против режима Фердинада Маркоса.
 23 августа — в СССР Елена Боннэр, жена диссидента физика Сахарова, приговорена к пяти годам ссылки.
 30 августа — 12-й старт (STS-41D) по программе Спейс Шаттл. 1-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж — Хенри Хартсфилд, Майкл Коутс, Ричард Маллэйн, Стивен Хоули, Джудит Резник, Чарлз Уокер. Резник — вторая американская женщина-астронавт. Полёт до 4 сентября.

Сентябрь 
 3 сентября — в результате волнений в Шапердиле и других африканских пригородах Йоханнесбурга погибают 14 человек.
 4 сентября
 Прогрессивно-Консервативная партия во главе с Брайаном Малруни, получила 211 мест в Палате Общин, сформировав правительство самого подавляющего большинства в истории Канады.
 На всеобщих выборах в Никарагуа победу одержал Сандинистский фронт национального освобождения.
 13 сентября — в Судане произведён переход с григорианского на лунный календарь, введён исламский налог закят.
 14 сентября — в Radio City Music Hall, Нью-Йорк, США присуждена первая музыкальная премия MTV.
 17 сентября — Франция заключает с Ливией соглашение о выводе вооружённых сил обоих государств с территории Чада к середине ноября текущего года.
 20 сентября — Хезболла взорвала автомобиль, начинённый взрывчаткой, возле посольства США в Бейруте, погибло 22 человека.
 26 сентября — Китай и Великобритания подписали соглашение о передаче Гонконга Китаю в 1997 году.
 29 сентября — в Судане отменено чрезвычайное положение.

Октябрь 
 2 октября — приземление корабля Союз Т-11. Экипаж посадки — Леонид Кизим, Владимир Соловьёв, Олег Атьков.
 5 октября — 13-й старт (STS-41G) по программе Спейс Шаттл. 6-й полёт шаттла Челленджер. Экипаж — Роберт Криппен, Джон МакБрайд, Кэтрин Салливан, Салли Райд, Дэвид Листма, Пол Скали-Пауэр, Марк Гарно (Канада).
 10 октября — в Великобритании выходит фильм «1984», основанный на одноимённом романе Джорджа Оруэлла.
 11 октября
 Авиакатастрофа в аэропорту Омска: самолёт Ту-154 при посадке столкнулся с двумя машинами аэродромных служб. 178 человек погибли.
 В открытый космос вышла первая американская женщина-астронавт — Кэтрин Салливэн (полёт STS-41G на космическом корабле «Челленджер»).
 В Великобритании в результате взрыва бомбы, подложенной в Гранд-отель города Брайтона боевиками из Временной ИРА армии когда там проходила конференция Консервативной партии, четыре человека погибают и 32 получают ранения. Маргарет Тэтчер чудом остаётся жива (13 ноября скончался один из раненых).
 15 октября — Основан Белорусский металлургический завод.
 19 октября — сотрудниками госбезопасности ПНР похищен и убит Ежи Попелюшко, католический священник, капеллан профсоюза Солидарность. Спустя 11 дней (30 октября) он был найден мёртвым.
 20 октября — ЦК Коммунистической партии Китая одобряет программу экономических реформ, которые дают руководителям промышленных предприятий больше самостоятельности.
 25 октября — в Турции в последний раз осуществлена смертная казнь.
 26 октября
 В США в прокат вышел фильм Терминатор.
 В ночь на 26 октября при невыясненных до сих пор обстоятельствах погиб немецкий инженер Гюнтер Штолль.
 27 октября — в СССР открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.
 31 октября — премьер-министр Индии Индира Ганди убита своими охранниками-сикхами. В результате волнений в Дели убито ок. 2700 сикхов.

Ноябрь 
 2 ноября — Ангола соглашается уменьшить число кубинских военнослужащих в стране в том случае, если ЮАР откажется от управления Намибией.
 4 ноября
 В США основана корпорация Dell Computers (под названием PC’s Limited).
 На президентских выборах в Никарагуа победу одерживает Сандинистский фронт национального освобождения. Набрав 63 % голосов избирателей, президентом страны становится Даниэль Ортега.
 Британские королевские ВВС начинают доставку продовольствия в эфиопскую провинцию Тигре, население которой страдала от голода.
 7 ноября — Президентские выборы в США. Действующий президент Рональд Рейган одержал повторную победу, набрав 59 % голосов.
 8 ноября — 14-й старт (STS-51A) по программе Спейс Шаттл. 2-й полёт шаттла Дискавери. Экипаж — Фредерик Хаук, Дэвид Уолкер, Джозеф Аллен, Анна Фишер, Дэйл Гарднер. Возврат двух спутников с орбиты на Землю.
 17 ноября — Катастрофа Ми-8 в Сёяхе.
 19 ноября — В результате взрывов и пожара на нефтехранилище PEMEX в Мехико погибло ок. 500 человек.
 25 ноября — 35 самых популярных английских и ирландских музыкантов собрались в студии Ноттинг Хилл чтобы записать песню «Do They Know It’s Christmas» все средства от продажи которой были направлены в помощь голодающим в Эфиопии (выпущена 29 ноября).
 26 ноября — США восстанавливают дипломатические отношения с Ираком в полном объёме (прерваны в 1967 году).
 
 30 ноября — Тигры Освобождения Тамил-Илама начали убийства сингальского населения на севере и востоке Шри-Ланки, погибло 127 человек.

Декабрь 
 1 декабря — в США в ходе программы Демонстрации Управляемого Столкновения (Controlled Impact Demonstration) НАСА разбился дистанционно управляемый самолёт Боинг 720.
 3 декабря
 Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоционата (MIC) на заводе компании Union Carbide в Бхопале, Индия, более 3000 человек погибло сразу и от 15 до 22 тыс. погибло позже в результате последствий аварии. Одна из самых тяжёлых техногенных катастроф в истории.
 Приватизирована британская телекоммуникационная компания British Telecom.
 4 декабря
 Боевики Хезболла захватили кувейтский пассажирский самолёт и убили 4 пассажиров.
 Катастрофа Let L-410 под Костромой.
 7 декабря — на первой странице китайской газеты «Жэньминь Жибао» помещена статья, в которой признаётся, что марксистская теория не даёт решения экономических проблем страны (10 декабря опубликовано опровержение, в котором подчёркивается непреходящая ценность марксистских принципов).
 15 декабря — член Политбюро ЦК КПСС Михаил Горбачёв посещает Лондон, где заявляет о желании СССР вести переговоры о существенном сокращении ядерных вооружений. Маргарет Тэтчер говорит в ответ: «Мне нравится Горбачёв. Мы сможем иметь с ним дело».
 19 декабря — КНР и Великобритания подписали китайско-британскую декларацию о будущем Гонконга.
 22 декабря — в отставку ушёл премьер-министр Мальты Доминик Минтофф.
 23 декабря — Катастрофа Ту-154 под Красноярском, 110 погибших.
 24 декабря — в любительской компьютерной сети Фидо осуществлена пересылка первого межконтинентального сообщения из Джакарты (Индонезия) в Сент-Луис (США). Со времени создания сети к этому моменту не прошло и года.
 28 декабря — советская крылатая ракета упала в озеро Инариярви в финской губернии Лаппи. Финские власти обнародовали этот факт 3 января 1985.
 31 декабря — премьер-министром Индии стал Раджив Ганди.

Без точных дат 

 В феврале—марте 1984 г. создана компьютерная сеть Фидонет.
 По поручению Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко в СССР проводилась работа по разработке комплексной программы экономических реформ.
 Голод в Эфиопии унёс около миллиона жизней.
 Крэк — курительная форма кокаина, впервые появился в Лос-Анджелесе, и вскоре распространился по всем США.
 На Рижском вагоностроительном заводе прекращён выпуск самой массовой серии советских и российских электропоездов — ЭР2. Всего с 1962 года было выпущено 850 составов. Последний электропоезд этой серии (ЭР2-1348) был выпущен в сентябре 1984 года.
 В декабре 1984 в Каире подписано мирное соглашение между Кенией и Сомали. Согласно ему Сомали отказалось от своих территориальных претензий, и отношения между двумя странами будут развиваться.
 Начато производство первого крупносерийного переднеприводного автомобиля в СССР — ВАЗ-2108.
 Начато производство первого советского кассетного видеомагнитофона стандарта VHS Электроника ВМ-12.
 Создана группа Modern Talking, начало эпохи евродиско.
 Создана группа Bad Boys Blue.
 Основана Комик-труппа «Маски».
 В Греции (Крит) прошла третья пленарная сессия Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу «Вера, причастие и единство церкви».
 Основана Vodafone.

Наука

1984 год в спорте 
См. также: :Категория:1984 год в спорте

Футбол 
См. также: 1984 год в футболе
  Чемпионом СССР по футболу стал «Зенит»
  Чемпионом Англии по футболу стал «Ливерпуль»
  Чемпионами Аргентины по футболу стали «Феррокариль Оэсте» (Насьональ) и «Архентинос Хуниорс» (Метрополитано)
  Чемпионом Бразилии по футболу стал «Флуминенсе»
  Чемпионом ФРГ по футболу стал «Штутгарт»
  Чемпионом Италии по футболу стал «Ювентус»
  Чемпионом Испании по футболу стал «Атлетик» Бильбао
  Чемпионом Уругвая по футболу стал «Сентраль Эспаньол»
  Чемпионом Франции по футболу стал «Бордо»
 Кубок европейских чемпионов выиграл английский  «Ливерпуль»
 Кубок обладателей кубков УЕФА выиграл итальянский  «Ювентус»
 Кубок УЕФА выиграл английский  Тоттенхэм Хотспур
 Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок выиграл аргентинский  «Индепендьенте»
 Чемпионом Европы стала сборная  Франции
 Олимпийским чемпионом стала сборная  Франции

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Компьютерные игры

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Питер Юберрот, американский спортивный деятель.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1984 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1984 году

Нобелевские премии 
 Физика — Карло Руббиа, Симон ван дер Мер — «За решающий вклад в большой проект, осуществление которого привело к открытию квантов поля W и Z — переносчиков слабого взаимодействия».
 Химия — Роберт Брюс Меррифилд — «За предложенную методологию химического синтеза на твёрдых матрицах».
 Медицина и физиология —Нильс Ерне, Георг Кёлер, Сезар Мильштейн — «За открытие и разработку принципов выработки моноклональных антител с помощью гибридов».
 Экономика — Ричард Стоун — «За существенный вклад в развитие экономической науки».
 Литература — Ярослав Сейферт — «За поэзию, которая отличается свежестью, чувственностью и богатым воображением и свидетельствует о независимости духа и разносторонности человека».
 Премия мира — Архиепископ Десмонд Туту, борец против апартеида.

См. также

Примечания